Piłka siatkowa mężczyzn na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 2015 – zawody w siatkówce, które odbyły się w koreańskim Mungyeongu w dniach 3–10 października 2015 roku podczas igrzysk wojskowych.

W turnieju brało udział łącznie 10 drużyn męskich, które w fazie grupowej rywalizowały w dwóch grupach. Do fazy finałowej awansowały 2 najlepsze drużyny z każdych z grup, które rywalizowały w fazie finałowej o medale. Drużyny z miejsc 3 i 4 wywalczonych w grupach rywalizowały o miejsca 5-8. Mistrzostwa rozgrywane były w GimCheon Gymnasium i w  Gimcheon Badminton Stadium.

Uczestnicy

Medaliści

Faza grupowa 
 Legenda
 {| class="wikitable"
|-
| style="background:#ccffcc"|     
|Awans do fazy finałowej.
| style="background:#FFFFCC"|     
|3 i 4 drużyna z każdej grupy, mecz o 5. miejsce
|}

Grupa A 

 Wyniki

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

Grupa B 

 Wyniki

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

Faza finałowa 
 Drabinka 

 Mecz o 5–6 miejsce

Mecz o 7–8 miejsce 
:

 Mungyeong (Gimcheon Badminton Stadium)

Mecz o 3. miejsce 
:

 Mungyeong (GimCheon Gymnasium)

Finał 
:

 Mungyeong (Gimcheon Badminton Stadium)

Klasyfikacja końcowa 

Źródło:.

Zobacz też 
 Medaliści światowych wojskowych igrzysk sportowych w piłce siatkowej
 Piłka siatkowa na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 2015
 Turniej halowy kobiet – Mungyeong 2015

Przypisy 

mężczyzn